

Села 
 Солдатське — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада (в минулому — Онуфріївський район)
 Солдатське — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада (в минулому — Петрівський район)